Marian Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Marian Apartments (Georgia), ID-Nr. 07000936
 Marian Apartments (Indiana), ID-Nr. 83000150